L'Inno olimpico (in greco: Ολυμπιακός Ύμνος, Olympiakós Ýmnos) è un brano musicale composto da Spiro Samara, con parole tratte da un poema dello scrittore e poeta greco Kostis Palamas. Venne eseguito per la prima volta in occasione della cerimonia di apertura della prima edizione dei Giochi olimpici di Atene 1896. Negli anni successivi ogni nazione ospitante commissionò a vari musicisti la composizione di un inno olimpico specifico per la propria edizione dei giochi. Questo avvenne fino all'edizione di Roma 1960.

L'inno di Samara e Palamas verrà dichiarato inno olimpico ufficiale dal CIO nel 1958 e reintrodotto a partire dall'edizione di Tokyo 1964.

Testo

Originale greco

Traduzione in italiano 
Antico spirito immortale, fonte pura  
del bello, del grande e del vero, 
scendi, appaiati e splendi qui attorno  
a' la gloria della terra e cielo tuoi.

Alle corse, alle lotte e ai lanci, 
dei giochi nobili illumina l'ardore
e incorona con ramo florido 
e ferreo e abile plasma il corpo.

Valli, monti e mari brillano con te 
come un tempio magno bianco e porpora; 
e accorre qui al tempio, tuo fedele 
ogni popolo, 
oh antico spirito immortale, 
ogni popolo.

Inno alternativo in inglese 
Olympian flame immortal 
Whose beacon lights our way 
Emblaze our hearts with the fires of hope 
On this momentous day

As now we come across the world 
To share these Games of old 
Let all the flags of every land 
In brotherhood unfold

Sing out each nation, voices strong 
Rise up in harmony 
All hail our brave Olympians 
With strains of victory

Olympic light burn on and on 
O'er seas and mountains and plains 
Unite, inspire, bring honor 
To these ascending games May valor reign victorious 
Along the path of golden way

As tomorrow's new champions now come forth 
Rising to the fervent spirit of the game 
Let splendour pervade each noble deed 
Crowned with glory and fame

And let fraternity and fellowship 
Surround the soul of every nation

Oh flame, eternal in your firmament so bright 
Illuminate us with your everlasting light 
That grace and beauty and magnificence

Shine like the sun 
Blazing above 
Bestow on us your honor, truth and love

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Simboli olimpici

Collegamenti esterni 
 

Simboli olimpici
Olimpico